Hafner steht für:

 Töpfer, andere Berufsbezeichnung
 Ofenbauer als Berufsbezeichnung

Hafner heißen:

geographische Objekte:
 Großer Hafner und Kleiner Hafner, Berg mit Nebengipfel in den Hohen Tauern
 Kleiner Hafner, Insel im Zürichsee, archäologische Fundstätte
 Grosser Hafner, Insel im Zürichsee, archäologische Fundstätte
sowie:
 Hafner (Familienname), Familienname  – dort auch zu Namensträgern
 Bankhaus Hafner, deutsche Privatbank
 C. Hafner, Unternehmen

Siehe auch:
 Haffner
 Häfner